Samuel Goldwyn (1879-1974), né Schmuel Gelbfisz producteur de cinéma américain d'origine polonaise ;
  (1926-2015), né Schmuel Gelbfisz producteur de cinéma américain d'origine polonaise, fils du précédent ;

Voir aussi
 , société de production de cinéma américaine fondée en 1917 par Samuel Goldwyn, active de 1917 à 1924, revendue et devenue après fusion avec deux autres sociétés la Metro-Goldwyn-Mayer ;
 Samuel Goldwyn Productions, société de production de cinéma américaine fondée en 1923 par Samuel Goldwyn, active de 1923 à 1959 ;
 Samuel Goldwyn Studio, studio de cinéma américain, situé à Hollywood, désigne les Pickford-Fairbanks Studios que Samuel Goldwyn Productions loue durant les années 1920-1930 pour le tournage de ses films ;
 The Samuel Goldwyn Company, société de production de cinéma américaine fondée en 1979 par , active de 1979 à 1997 ;
 , société de production de cinéma américaine fondée en 2000 et toujours active ;
 , une récompenses décernée annuellement depuis 1955 par la  Samuel Goldwyn Foundation, destinée à récompenser le vainqueur d'un concours d'écriture de scénarios ouvert à tous les étudiants de l'université de Californie ;